Le qualificazioni del singolare  del Faber Grand Prix 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Émilie Loit (qualificata)
  Karina Habšudová (qualificata)
  Miriam Oremans (ultimo turno, Lucky Loser)
  Cătălina Cristea (primo turno)

 Anne-Gaëlle Sidot (qualificata)
 María Vento (ultimo turno)
 Barbara Rittner (qualificata)
 Ol'ga Barabanščikova (ultimo turno, ritiro)

Qualificate

  Émilie Loit
  Barbara Rittner

  Anne-Gaëlle Sidot
  Karina Habšudová

Lucky Loser
  Miriam Oremans

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Faber Grand Prix 1999